Борисівка (рос. Борисовка) — річка в Україні, у Звягельському районі Житомирської області. Права притока Церему, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 5,32 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 4,98  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,07 . Річка формується декількома безіменними струмками і повністю каналізована.

Розташування 
Бере початок на південно-західній околиці села Орепи. Тече переважно на північний захід понад Тернівкою і у селі Гірки впадає у річку Церем, ліву притоку Случі.

Цікавий факт 
 Біля витоку річки на відстані приблизно 760,81 м на південно-східній стороні проходить автошлях  (автомобільний шлях регіонального значення на території України, Васьковичі — Звягель — Шепетівка.

Примітки

Посилання 

  
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 64 (Борисівка №1)

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Новоград-Волинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці